Chochół bzw. Chochol ist ein polnischer bzw. tschechischer Ortsname:
 Chochół (Mińsk Mazowiecki), Dorf im Powiat Miński, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Chochół (Świętajno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Friedrichsfelde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Chochol (Tichonice), Dorf im Okres Benešov, Středočesky Kraj, Tschechien